Montagle steht für:
 Baron Monteagle of Brandon, erblicher britischer Adelstitel
 Mount Monteagle, Berg im Viktorialand, Antarktika